Polydora californica är en ringmaskart som beskrevs av Treadwell 1914. Polydora californica ingår i släktet Polydora och familjen Spionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
californica